Staad ist der Name folgender Ortschaften:
 Staad (Konstanz), ein Stadtteil von Konstanz im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Staad FR, ein Weiler der Gemeinde Düdingen im Kanton Freiburg, Schweiz
 Staad SG ist ein Dorf der Gemeinde Thal im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Staad SO, ein Ortsteil der Stadt Grenchen im Kanton Solothurn, Schweiz

Siehe auch:
 Staadt
 Staat (Begriffsklärung)